Tozeuma är ett släkte av kräftdjur. Tozeuma ingår i familjen Hippolytidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Tozeuma